Теория среднего уровня:

 Теория среднего уровня (социология) — термин, введённый американским социологом Робертом Мертоном, обозначающий направление развития социологической теории в области между «частными рабочими гипотезами» и «основными концептуальными схемами».
 Теория среднего уровня (археология) — термин, введённый американским археологом Льюисом Бинфордом для обозначения археологической теории, увязывающей статичный след из артефактов, наблюдаемую современным археологом, с динамической картиной жизни древнего общества.